Symbol ♂ vznikl zjednodušením atributů římského boha války Marta, jimiž byly kopí a štít. Protože bůh Mars byl pro mnohé symbolem mužnosti, má i jeho symbol více významů:

 samec – pohlaví
 Mars – římský bůh války
 Mars – astronomická značka pro tuto planetu
 železo – alchymistický symbol

Související rozcestníky 
 ♀

Externí odkazy